Третий путь может означать:

Идеология

 Третий путь (идеология), конвергенция капитализма и социализма
 Третий путь (центризм), политическая философия
 Третий путь (в фашизме) () — самоназвание своего политико-экономического курса и строя классическими фашистскими партиями (Италия), которым они подчёркивали свои отличия как от коммунистической, так и от капиталистической доктрин.
 Третий путь (Индия), социально-экономическая философия

Политические партии

 Третий путь (Франция)
 Третий путь (Израиль)
 Третий путь (Беларусь)
 Третий путь (Палестинская автономия)
Третий путь (Германия)
 Третий путь (Великобритания)
 Ольстерский Третий Путь, отделение Великобританской партии в Северной Ирландии
 Направление («Третий путь»), словацкая политическая партия

Гражданские движения

 Третий путь (сообщество), белорусское гражданское движение

Другие значения 

 Журнал «Третий путь»
 Третий путь (мозговой центр)
 Третий Путь (группа), совместный проект российских рэп-групп Многоточие и M.Squad

См. также 
 Третья всемирная теория